Bart Jan Spruyt (1964), een Nederlands historicus en journalist-columnist
Cornelis Bellaar Spruyt (1842-1901), een Nederlands wetenschapper
Ferre Spruyt (1986), een Belgisch langebaanschaatser
Frederik Spruyt (1995), een Belgisch voetballer
Johan Gerard Bellaar Spruyt (1873-1929), een Nederlands wetenschapper
Joseph Spruyt (1943), een Belgisch wielrenner
Odiel Spruytte (1891-1940), een Vlaams-nationalistisch priester
Philippe Lambert Spruyt (1727-1801), een Vlaams tekenaar, kunstschilder, graveur en auteur
Sigrid Spruyt (1964), een Belgisch journalist
Simon Spruyt (1978), een Belgisch stripauteur